Владивостокская ТЭЦ — предприятия энергетики во Владивостоке:

 Владивостокская ТЭЦ-1 (ныне котельная)
 Владивостокская ТЭЦ-2